Paragon kan syfta på:

 Paragon (rappare) (1981–), artistnamn för rapparen Simon Emanuel från Stockholm.
 Paragonia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Paragon (gille) – ett finskt World of Warcraft (PvE)-gille
 Paragon Yachts – en båtmärkel ägt av Nimbus Boats
 Paragon Publications – ett amerikanskt serieförlag, se AC Comics
  Paragon Entertainment – ett kanadensiskt företag
 Paragon AB – ett tryckeri i Stockholm, som ingick i koncernen Esselte och som framställde blanketter och kvittensböcker
 Fallet Paragon – en svensk TV-serie (thriller) i tre delar från 1994

Se även
 Paragon Lake
 Paragon Peak
 Paragon Point